Весь хоккей по сезонам:

Соревнования по хоккею с шайбой